Baubigny ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Baubigny (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Baubigny (Manche) im Département Manche